Жармухамедов — фамилия; имеет женскую форму Жармухамедова.
 Жармухамедов, Абдулла (Ярмухамедов; 1896—1940) — кавалер трёх орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина.
 Жармухамедов, Алжан Мусурбекович (род. 1944) — советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года.